Fiat 524 — легковой автомобиль, выпускавшийся компанией Fiat с 1931 по 1934 год.

524 модель представляла собой более крупную и более роскошную модификацию Fiat 522.
Всего произведено 10 135 автомобилей.

В Польше выпускался также вариант 524 модели под названием Fiat-Polski 524.

Модельный ряд
Кабриолет, 4 двери, 4 сиденья
Лимузин, 4 двери, 4 сиденья
Седан, 4 двери, 4 сиденья

524